О́стин () — англоязычная фамилия, топоним и название.

Фамилия

А 
 Остин, Альберт (1881/1885—1953) — английский актёр и режиссёр.
 Остин, Альфред (1835—1913) — английский поэт.
 Остин, Аманда (1859—1917) — американская художница и скульптор.

Б 
 Остин, Банни (1906—2000) — английский теннисист.

Г 
 Остин, Герберт (1866—1941) — основатель компании Austin Motor.

Д 
 Остин, Дамиан (род. 1974) — кубинский боксёр.
 Остин, Джеймс (род. 1925) — американский учёный, врач-невролог, почётный профессор.
 Остин, Джейк Т. (настоящее имя Джейк Торансо Остин Шимански; род. 1994) — американский актёр.
 Остин, Джейн (1775—1817) — английская писательница.
 Остин, Джин (1900—1972) – американский певец и актёр.
 
 Остин, Джонни (1910—1983) — американский музыкант.
 Остин, Джонта (род. 1980) — американский R&B певец, композитор и продюсер.
 Остин, Дэвид (1926—2018) — английский селекционер роз.

К 
 Остин, Кассандра (1773—1845) — сестра писательницы Джейн Остин.
 Остин, Кевин (1973—2018) — английский и тринидадский футболист.
 Остин, Колин (1941—2010) — британский филолог-классик и папиролог, профессор Кембриджа, член Британской академии.

Л 
 Остин, Ллойд (род. 1953) — министр обороны США.
 Остин, Луис (1867—1932) — физик, один из первых исследователей распространения радиоволн на большие расстояния.

М 
 Остин, Мо (1927—2022) — американский музыкальный менеджер.
 Остин, Мэри (1868—1934) — американская писательница.

Н 
 Остин, Николь (род. 1979) — американская фотомодель и актриса.

О 
 Остин, Оскар Палмер (1948—1969) — американский морской пехотинец, герой Вьетнамской войны.

П 
 Остин, Патти (род. 1950) — американская певица в стилях джаз, фанк, соул, ритм-н-блюз и госпел.

Р 
 Остин, Родольф (род. 1985) — ямайский футболист, выступающий на позиции полузащитника.
 Остин, Рэй (род. 1970) — американский боксёр-профессионал.

С 
 Остин, Сара (1793—1867) — английская писательница, редактор и переводчик.
 Остин, Стивен Фуллер (1793—1836) — американский государственный деятель, одна из ключевых фигур в истории Техаса.
 Остин, Стив (род. 1964) — американский актёр кино и телевидения, бывший рестлер.
 Остин, Стэрил (1920—2015) — американский военный деятель.

Т 
 Остин, Тейвон (род. 1990) — игрок в американский футбол.
 Остин, Тери (род. 1957) — канадская телевизионная актриса.
 Остин, Тим (род. 1971) — американский боксёр.
 Остин, Трэйси (род. 1962) — американская теннисистка.

Ф 
 Остин, Фрэнсис (1774—1865) — британский военно-морской деятель, адмирал флота.
 Остин, Хадсон (1938—2022) — гренадский политик и военный, глава правительства в октябре 1983 года, осуждённый за участие в убийстве Мориса Бишопа.

Ч 
 Остин, Чарли (род. 1989) — английский футболист, нападающий клуба «Саутгемптон».

Ш 
 Остин, Шакира (род. 2000) — американская баскетболистка.

Э 
 Остин, Эрнест Эдвард (1867—1938) — английский биолог, энтомолог, диптеролог.

Составные фамилии 
 Остин-Спаркс, Теодор (1888—1971) — британский пастор-евангелист, автор книг.
 Робертс-Остин, Уильям Чандлер‎ (1843—1902) — английский металлург, исследователь металлов и сплавов.

Вымышленные персонажи 
 Остин, Кейт — одна из главных героев телесериала «Остаться в живых».

Топоним

Канада 
  — город, расположенный в провинции Манитоба (Канада).

США 
 Остин — город, расположенный в южно-центральной части штата Техас, столица штата и административный центр округа Тревис.
 Остин — город, расположенный в округе Лонок, штат Арканзас.
  — город, расположенный в округе Дельта, штат Колорадо.
  — город, расположенный в округе Скотт, штат Индиана.
  — город, расположенный в округе Баррен, штат Кентукки.
 Остин — город в округе Моуэр, штат Миннесота.
  — город, расположенный в округе Лэндер, штат Невада.
  — город, расположенный в округе Грант, штат Орегон.
 Остин — тауншип в округе Моуэр, Миннесота.
 Остин — административно-территориальный округ в штате Техас.

 Большой Остин — метрополитенский статистический ареал США, расположенный в центральном Техасе.
 Остин Бергстром — международный гражданский аэропорт, расположенный к юго-востоку от города Остин, штат Техас.

Техника и промышленность 
 «Остин» — британская автомобилестроительная компания, образованная в 1905 году.
 «Остин» — общее название бронеавтомобилей времён Первой мировой войны, произведённых фирмой «Остин» по заказу Российской Империи.
 «Остин» — серия из 12 десантных судов ВМС США времён второй половины XX века.
 «Остин» — зенитный автомобиль на базе грузовика фирмы «Остин», разработанный в Российской империи в конце 1914 — начале 1915 года.
 «Остин-Кегресс» — серия российских полугусеничных бронеавтомобиле на базе броневиков «Остин-Путиловец».
 «Остин-Путиловец» — серия бронеавтомобилей времён Первой мировой войны разработки Путиловского завода на базе грузовиков фирмы «Остин».
 «Austin Organs» — американская компания-производитель орга́нов.

Художественные произведения 
 «Джейн Остин» — художественный фильм, драма режиссёра Д. Джаррольда об отношениях английской писательницы Джейн Остин и ирландского юриста Томаса Лефроя.
 «Джейн Остин на Манхэттене» — фильм Merchant Ivory Productions для телекомпании London Weekend Television.
 «Жизнь по Джейн Остин» — романтическая кинокомедия, поставленная в 2007 году по популярному одноимённому роману американской романистки Карен Джой Фаулер.
 «Книжный клуб Джейн Остин» — роман американской писательницы Карен Джой Фаулер.
 «Любовные неудачи Джейн Остин» — драматический фильм телеканала BBC о последних годах жизни знаменитой английской писательницы Джейн Остин.
 «Настоящая Джейн Остин» — документальный британский фильм 2002 года об английской романистке Джейн Остин, поставленный на основе её писем и воспоминаний.
 «Ожившая книга Джейн Остин» — четырёхсерийный британский телесериал сценариста Гая Эндрюса по роману «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
 «Остин и Элли» — американский молодёжный ситком, созданный Кевином Копелоу и Хитом Сейфертом.

Прочее 
 «Остин» — американский футбольный клуб из города Остин.
 «Остин Спёрс» — американский профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Лиге развития НБА.
 Епархия Остина — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Остин, США.

См. также 
 Остин Пауэрс — вымышленный персонаж, герой нескольких фильмов.